Lilya Yasmina Agnes Tugba Cohen est une lutteuse française née le  à Colmar.

Biographie 
Fille d'une entraineur française, Lilya a débuté la lutte à 4 ans dans son club à Colmar en compagnie de son frère Nino.

Elle a participé à beaucoup de . À 13 ans, elle obtient son premier titre de championne de France surclassée en minime.

La même année elle part s'installer en Georgie dans une famille d'accueil, elle y reste une année et s'entraîne dans son club à Tbilissi.

Lutteuse française
Naissance en mai 2005
Naissance à Colmar